Radulović, Radulovic ():
 Andrija Radulović (* 1970, Titograd (Podgorica)), afamado poeta, ensayista, crítico literario y traductor de ruso montenegrino.
 Miodrag Radulović (* 1967, Podgorica), un futbolista y entrenador montenegrino.
 Nikola Radulović (* 1973, Zagreb).
 Veronika Radulovic (* 1954, Delbrück) (de).
 Zdravko Radulovic (Radulović) (* 1966, Nikšić), un jugador de baloncesto croata.